Municipio de Bloomer puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bloomer (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Sebastian.
 Municipio de Bloomer (condado de Montcalm, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Montcalm.
 Municipio de Bloomer (condado de Marshall, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Marshall.